Elizabeth Hardwick (1527–1608) - nobildonna britannica
 Elizabeth Hardwick (1916–2007) - critica letteraria e scrittrice statunitense